Easter peut désigner :
 Easter, le troisième album studio du Patti Smith Group ;
 Easter Road,  un stade de football situé à Édimbourg ;
 Ben Easter, né en 1979, acteur américain ;
 Griffin Easter, né en 1991, coureur cycliste américain ; 
 Jermaine Easter, né en 1982, footballeur gallois ;
 John Easter, né en 1945 et mort en 2016, joueur de squash anglais ;
 Mitch Easter, né en 1954, musicien et producteur américain de rock alternatif des années 1980 et 1990 ;
 Nick Easter, né en 1978, joueur international anglais de rugby à XV ;
 Paul Easter, né en 1963, nageur britannique ;
 Robert Easter Jr., né en 1991, boxeur américain ;
 Wayne Easter, né en 1949, acteur américain ;

Notes et références